Příjmení Sejkora může označovat:

 František Sejkora (* 1974) – český vysokoškolský pedagog, zaměřený na daně a účetnictví
 Jiří Sejkora (* 1968) – český mineralog
 Martina Sejkorová (* 1965) – česká politička a učitelka